Okręty US Navy o nazwie USS  "Cormorant":
 Pierwszy  był trałowcem. Zwodowany 5 lutego 1919.
 Drugi  był trałowcem. Zwodowany 8 czerwca 1953.
 Trzeci  jest niszczycielem min typu Osprey. 

Cormorant